Nonnberg steht für:
 Nonnberg (Pleiskirchen), Ortsteil von Pleiskirchen, Altötting, Bayern
 Nonnberg (Salzburg), Berg in Salzburg, Österreich
 Benediktinerinnenabtei Nonnberg, auch Stift Nonnberg, ein Frauenkloster in Salzburg

Siehe auch:
 Nonnenberg